

Localidades

Weitenhagen (Nordvorpommern)
Weitenhagen (Ostvorpommern)

Desambiguações de topônimos